Aspelund ist der Nachname von:

 Ami Aspelund (* 1953), finnische Sängerin und Schwester von Monica Aspelund
 Monica Aspelund (* 1946), finnische Sängerin